Slovo chór má více významů:

 Andělský chór – úroveň v hierarchii andělů v křesťanství podle Pseudo-Dionysia
 Chór (sbor) – pěvecký sbor
 Chór (architektura) – část kapitulního či klášterního kostela, v níž je umístěn oltář; obecně: presbytář, presbyterium
 Chór – skupina strun stejného tónu (současně rozezněných 3 – 4 strun úderem určeného kladívka klavíru)
 Chor – řeka v Rusku